2-й чемпіонат СРСР із шахів — шаховий турнір, що проходив з 8 до 24 липня 1923 року в Петрограді. Мав офіційну назву «Всеросійський турнір-чемпіонат».

Турнірна таблиця

Посилання 
 Воронков С. Червонці від диктатури пролетаріату (на сайті ChessPro)

Чемпіонати СРСР із шахів
Спортивні події 1923
Липень 1923